Commewijne (district): een district van Suriname
Commewijne (rivier): een rivier in Suriname